Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Lori McNeil e Stephanie Rehe che hanno battuto in finale Manon Bollegraf e Mercedes Paz 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Manon Bollegraf /  Mercedes Paz (finale)
 Rachel McQuillan /  Catherine Tanvier (semifinali)

 Petra Langrová /  Radka Zrubáková (semifinali)
 Lori McNeil /  Stephanie Rehe (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1991